Литвинов, Виктор Петрович:
 Литвинов, Виктор Петрович (род. 1938) — советский и российский филолог, лингвист, герменевт.
 Литвинов, Виктор Петрович (род. 1932) — доктор химических наук, профессор. Примечания